De 1. divisjon 1997 was het eerste seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee poules met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 20 april en eindigde op 12 oktober 1997. Topscorer werd Per Espen Musæus (Vålerenga IF) met 16 doelpunten.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie 
 Vålerenga IF en Moss FK promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten FC Lyn Oslo en Skeid Fotball.
 Eik-Tønsberg verliest in de play-offs promotie/degradatie van Tromsø IL, waardoor beide clubs het komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen.
 Runar, Drøbak-Frogn IL, Harstad en Sarpsborg degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs 

Tromsø handhaaft zich en speelt ook in 1998 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Zie ook 
Noorse voetbalbeker 1997
Noors voetbalelftal in 1997

1997
Competitievoetbal 1997